Щукин, Анатолий Васильевич:
 Щукин, Анатолий Васильевич (1906—1994) — советский художник-шрифтовик.
 Щукин, Анатолий Васильевич (1923—2003) — советский и российский актёр, народный артист России.